UDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Bermuda Dunes di Palm Springs (California) (Stati Uniti d'America)